The Suitcase (album), een live muziekalbum van de Amerikaanse gitarist Steve Khan
 The Suitcase (band)